Рюминьи́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Рюминьи — кантон во Франции, в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.

название нескольких коммун во Франции
 Рюминьи — в департаменте Арденны;
 Рюминьи — в департаменте Сомма.